Lias (geologie), een opeenvolging van gesteentelagen uit het Vroeg-Jura
Lias (Gers), gemeente in het Franse departement Gers
Lias (taal), een dialect van het Finallig, gesproken op de Filipijnen
lias (bundel), bundel papieren
Lias (tijdschrift), titel tijdschrift
LIAS, Leuvens Integraal Archiveringssysteem